

Lokalizacje

Austria 
 Aschau im Zillertal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Niemcy 
 Aschau am Inn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Aschau im Chiemgau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Aschau – dopływ Lachte